Plusieurs villes ou communes possèdent une rue du Palais :

Belgique 
 Rue du Palais à Liège
 Rue du Palais à Verviers

France 
 Rue du Palais à Cognac.
 Rue du Palais à La Rochelle. 
 Rue du Palais à Metz. 
 Rue du Palais au Vaudoué.
 Rue du Palais, ancienne rue située dans le  de Lyon.
 Rue du Palais-des-Thermes ou plus simplement rue du Palais devenue rue Du Sommerard

Voir aussi 
 
 

Palais Rue